Moh est un nom de famille ou un prénom, MOH et MoH sont des sigles, moh est un code.

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle MOH peut signifier :
 moelle osseuse hématopoiétique ;
 Ministry of Health, ministère de la Santé en français.

Le sigle MoH peut signifier :
 Masters of Hardcore, label hardcore et gabber fondé en 1996 par D. J. Outblast et King Matthew ;
 Medal of Honor, la plus haute distinction militaire des États-Unis,
 , un jeu vidéo développé par  et édité par .

Code 
Le code moh peut faire référence :
 au mohawk, selon la norme ISO 639-3 pour la représentation des noms de langues.

Anthroponyme

Patronyme 

 Clarisse Moh (1986-), une athlète française, spécialiste du 800 mètres ;
 Emmanuel Moh (1949-), un footballeur ivoirien ;
 Moh Youn-sook (1910-1990), une poétesse sud-coréenne ;
 Mike Moh (1983-), acteur américain ;
 Ptit Moh, un auteur-compositeur-interprète algérien, et joueur de mandole et de banjo.
 Nordin Ben Moh (1986-), kick-boxeur belgo-marocain.

Prénom 
Moh est un prénom, notamment porté par :
 Moh Kouyaté (1977-), un chanteur et guitariste guinéen ;
 Moh Saïd Oubelaïd (1923-2000), un auteur-compositeur-interprète algérien d'expression kabyle.
   
Homonymie de prénom